

Участники 
Сезон 2002 года начался 28 марта, в первом дивизионе выступали 18 команд.

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Второго дивизиона обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после высшего дивизиона обозначены красной стрелкой ()

Итоговая таблица 

Примечания:

Результаты матчей 

 Примечание
* Решением КДК РФС от 5 ноября «Волгарю-Газпрому» засчитано техническое поражение за неявку на гостевой матч с воронежским «Факелом» 3 ноября в рамках заключительного тура (астраханская команда намеревалась вылететь самолётом в день матча, но рейс был отменён из-за непогоды в Воронеже, при этом Регламентом предписывалось прибытие за сутки до игры).

Турнирная таблица по завершении первенства

Матчи «Динамо СПб» с превышением лимита легионеров

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 
 Первый дивизион-2002 на сайте «Спорт-Экспресса»

2002